Манчестер поред мора () је амерички драма филм из 2016. године редитеља и сценаристе Кенета Лонергана. Продуценти филма су Мет Дејмон, Кимберли Стјуард, Крис Мур, Кевин Волш и Лорен Блек. Музику је компоновао Лезли Барбер.

Глумачку екипу чине Кејси Афлек, Мишел Вилијамс, Кајл Чендлер и Лукас Хеџиз. Светска премијера филма је била одржана 18. новембра 2016. у Сједињеним Америчким Државама.

Буџет филма је износио 8 500 000 долара, а зарада од филма је 74 600 000 долара.

Филм је добио шест номинација за BAFTA награду укључујући награду за најбољи филм, најбољу режију (Кенет Лонерган) и најбољег главног глумца (Кејси Афлек).

Такође је добио пет номинација за Златни глобус укључујући награду за најбољи играни филм (драма), најбољег редитеља (Кенет Лонерган) и најбољег главног глумца у играном филму (драма) (Кејси Афлек).

24. јануара 2017. године филм је добио номинације за шест Оскара − најбољи филм, најбољу режију (Кенет Лонерган), најбољег главног глумца (Кејси Афлек), најбољег глумца у споредној улози (Лукас Хеџиз), најбољу глумицу у споредној улози (Мишел Вилијамс) и најбољи оригинални сценарио.

На 89. додели Оскара 2017. године филм Манчестер поред мора је добио два Оскара − најбољег главног глумца (Кејси Афлек) и најбољи оригинални сценарио.

Радња 

Након личне трагедије од које се још увек није опоравио Ли Чендлер (Кејси Афлек) невољно се враћа у родни градић Манчестер на обали државе Масачусетс. Тамо га дочекује 16 – годишњи Патрик (Лукас Хеџиз), који је ненадано остао без оца па је Лију повјерена брига над несташним тинејџером.

Улоге 

|-
| Кејси Афлек || Ли Чендлер
|-
| Мишел Вилијамс || Ренди
|-
| Кајл Чендлер || Џо Чендлер
|-
| Лукас Хеџиз || Патрик Чендлер
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 2016.
Амерички филмови
Филмске драме
Филмови на енглеском језику
БАФТА победници (филмови)
Филмови у којима је глумац освојио награду Оскар за најбољу главну улогу
Филмови чији је писац освојио награду Оскар за најбољи оригинални сценарио